Bill Leeb – musicista austriaco naturalizzato canadese
 Emil Leeb – generale tedesco durante la seconda guerra mondiale
 Thomas Leeb – chitarrista austriaco
 Tom Leeb – cantautore, attore e comico francese
 Wilhelm Ritter von Leeb – generale tedesco durante la seconda guerra mondiale